Juli Bassià, ancestre de quatre emperadors i quatre augustes
 Luci Septimi Bassià, nom de naixement de l'emperador Caracal·la
 Bassià, cèsar executat per Constantí el Gran
 Bassià d'Efes, bisbe d'Efes (444-448)
 Bassià de Lodi, sant del